

Природоохоронні об'єкти 
 Дубове насадження — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область.
 Дубове насадження — ботанічна пам'ятка природи, Черкаська область.
 Дубове насадження — втрачене заповідне урочище, Сумська область.